Die SV Nord Wedding Berlin 1893 ist ein Sportverein aus Berlin-Gesundbrunnen, der im Jahre 2001 aus einer Fusion des SC Rapide Wedding 1893 mit der SV Nord-Nordstern 1896 entstand.
Heimstätte und Sitz des Vereins befindet sich in der Kühnemannstraße in 13409 Berlin. Der Verein besteht aus den Abteilungen Fußball, Boxen, Tennis und Gymnastik.
Bezüglich der Fußballabteilung trat zur ersten Saison des neufusionierten Vereins die erste Herrenmannschaft in der sechstklassigen Landesliga Berlin an, die zweite Herrenmannschaft in der zehnklassigen Kreisliga C.
Zur Saison 2020/21 nahmen die Nord-Weddinger mit zwei Herrenmannschaften, einer Jugendmannschaft und drei Alt-Herren Mannschaften am Berliner Spielbetrieb teil.

Geschichte 

Zur Debutsaison 2001/02, nach der erfolgreichen Vereinsfusion, gelang der ersten als auch der zweiten Mannschaft ein Aufstieg.
Die erste Herrenmannschaft konnte sich jedoch nicht über längere Zeit in einer Liga festsetzten und somit folgte der maximale Fall von der Verbandsliga bis zur Kreisliga C.
Somit stieg der Verein innerhalb von elf Jahren fünf Mal ab.
Im Jahr 2013 feierte der Verein das 120-jährige Bestehen mit einer großen Veranstaltung auf dem Vereinsgelände.
Zur Saison 2016/17 konnte erstmal seit der Vereinsfusion wieder ein Aufstieg verbucht werden. 

In der ewigen Tabelle der Berlin-Liga rangiert der Verein (inklusive der Spielzeiten des Vorgängers Rapide Wedding) auf dem 21. Platz.

Die zweite Herrenmannschaft spielte ausschließlich in den unteren Ligen des Berliner Fußballs.
In den Jahren 2004/05, 2010/11 und 2015/16 bis 2016/17 konnte keine zweite Mannschaft zusammengestellt werden, um am Spielbetrieb teilzunehmen.

Abteilungen 
Neben dem Fußball unterhält der Verein noch weitere Abteilungen wie Boxen, Tennis und Gymnastik/Gesundheitssport.

Statistik der Fußball-Abteilung 

ausführliche Saisondaten der 1. Männer

Weblink 
 Offizielle Seite der SV Nord Wedding

Einzelnachweise 

SV Nord Wedding
Verein im Berliner Fußball-Verband
SV Nord Wedding
Berlin-Gesundbrunnen